De Olympische Jeugdzomerspelen 2014 was de tweede editie van de Olympische Jeugdspelen. Het evenement, voor sporters van 14 tot 18 jaar, werd georganiseerd onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Het evenement werd van 16 augustus tot en met 28 augustus 2014 gehouden in Nanjing. Deze stad werd verkozen boven Poznań. Het gastheerland hoefde voor dit toernooi geen nieuwe stadions te bouwen. De sporters werden gehuisvest in een olympisch dorp.

Selectie

Stemming
De bekendmaking van de gaststad vond plaats op 10 februari 2010 tijdens het IOC Congres in Vancouver.

Terugtrokken kandidaten
  Guadalajara, Mexico

Steden die interesse hadden maar geen voorstel hadden ingediend
  Belgrado, Servië
  Jakarta, Indonesië
  Moskou, Rusland
  Rabat, Marokko
  New Delhi, India

Sporten
De volgende sporten werden gehouden op de Olympische jeugdzomerspelen 2014. Ter vergelijking met de eerste Jeugdspelen maakten Golf en Rugby (sevens) hun debuut.

  Atletiek
  Badminton
  Basketbal
  Beachvolleybal
  Boksen
  Boogschieten
  Gewichtheffen
  Golf

  Gymnastiek
  Handbal
  Hockey
  Judo
  Kanoën
  Moderne vijfkamp
  Paardensport
  Roeien

  Rugby
  Schermen
  Schieten
  Schoonspringen
  Tafeltennis
  Taekwondo
  Tennis
  Triatlon

  Voetbal
  Wielrennen
  Worstelen
  Zeilen
  Zwemmen

Programma

Medaillespiegel 

Op 222 onderdelen werden medailles uitgereikt. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Hier volgt de top tien van het klassement, aangevuld met België en Nederland.  Het gastland heeft een blauwe achtergrond

Deelname

Deelnemende landen 
Er deden 201 landen die bij het IOC zijn aangesloten mee. Omdat Zuid-Soedan nog geen eigen NOC had, deed een sporter namens dit land mee onder de Olympische vlag. Nigeria, Sierra Leone en Liberia hadden zich teruggetrokken, omdat de sporters uit die landen mogelijk besmet waren met het Ebolavirus en dit konden overdragen op andere atleten.

Externe links
 Guadalajara 2014 - officiële kandidaatswebsite
 Nanjing 2014 Youth Olympic Games
 Poznan 2014 - officiële kandidaatswebsite (gearchiveerd)